Люна — коммуна во Франции, департамент Дордонь
 Люна — коммуна во Франции, департамент Эро
  — река в Германии, земля Нижняя Саксония